Henk Veerman – calciatore olandese
 Joey Veerman – calciatore olandese
 Piet Veerman – cantante olandese